Финал Кубка Хорватии по футболу 2006 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2005/06, в котором встречались «Риека» и «Вартекс». Двухматчевое противостояние закончилось победой «Риеки» по правилу выездного гола с общим счётом 5:5.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2006
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Апрель 2006 года
Май 2006 года
События 26 апреля
Спортивные соревнования в Риеке
Спортивные соревнования в Вараждине
События 3 мая
Спорт в Хорватии в 2006 году